Le Grand Prix moto d'Autriche 2022 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Autriche s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Spielberg à Spielberg.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Autriche en 2022
Sport en août 2022
Autriche